Катемако:

 Катемако — озеро в Мексике.
 Катемако — муниципалитет в Мексике.
 Катемако — административный центр этого муниципалитета.